Quadro — бренд графических карт фирмы NVIDIA, предназначенный для профессионального использования в рабочих станциях САПР, станциях компьютерной графики и создания цифрового контента. Графические процессоры, используемые в продуктах Quadro, идентичны процессорам в графических картах GeForce. Конечные продукты графических карт отличаются по существу драйверами устройств и профессиональным уровнем поддержки программного обеспечения.

Quadro NVS — видеокарты, разработанные для бизнес-приложений (финансовых, корпоративных, ECAD) и для многомониторных решений

Quadro FX для рабочих станций 
Сравнительная таблица, обозначения:
 ¹ Вертексный шейдер : пиксельный шейдер : текстурный блок : блок растеризации
 2 Унифицированный шейдер (вертексный/геометрический/пиксельный) : Текстурный блок : Блок растеризации
 * NV31, NV34 и NV36 используют 2×2 конвейерный дизайн, выполняя вертексный шейдер, в остальных случаях используют 4×1 конвейерный дизайн.

Quadro FX для ноутбуков 
 ¹ Вертексный шейдер : пиксельный шейдер : текстурный блок : блок растеризации
 ² Унифицированный шейдер (вертексный/геометрический/пиксельный) : Текстурный блок : Блок растеризации

Сравнительная таблица, обозначения:

Quadro NVS для ноутбуков 
 ¹ Вертексный шейдер : пиксельный шейдер : текстурный блок : блок растеризации
 ² Унифицированный шейдер (вертексный/геометрический/пиксельный) : Текстурный блок : Блок растеризации

Сравнительная таблица, обозначения:

Поддерживаемые приложения 

MCAD (машиностроительная САПР)
 ASCON Kompas V12
 ANSYS
 Autodesk AutoCAD, Inventor
 Bentley Systems MicroStation
 Co/Create OneSpaceDesigner
 Dassault CATIA, Solidworks
 EPLAN
 PTC Pro/Engineer
 UGS Unigraphics, Solid Edge
 MSCSoftware

DCC (создание цифрового контента)
 Autodesk 3ds Max, Maya, Studio Tools
 Maxon Cinema 4D
 NewTek Lightwave 3D
 Houdini Side Effects
 Softimage/XSI

 Видеоприложений
 Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro
 Avid Xpress
 Autodesk Combustion
 Macromedia Suite
 Pinnacle Studio and Liquid Edition
 Sony Vegas

 Энергия, Нефть и Газ
 
 ESRI
 Intergraph
 Landmark
 Paradigm GEO
 Schlumberger

 Корпоративные приложения
 Microsoft Office
 Hummingbird Exceed
 Lotus Notes
 McAfee Virus Scan
 pcAnywhere
 Hauppage
 Adobe Acrobat
 Intuit QuickBooks
 Macromedia
 1С Предприятие
 и многими другими.

Ссылки 
 NVIDIA.ru

Quadro